Чиринда — озеро ледникового происхождения в Красноярском крае России. Относится к бассейну реки Котуй. На южном берегу озера находится одноимённый посёлок.

Название озера происходит от слова чирипчу — «невкусная».

Площадь озера — 22 км², площадь водосборного бассейна — 305 км³. Глубина — 3 м.

Располагается в северной части Эвенкийского района, на высоте 307 м над уровнем моря.

Код объекта в государственном водном реестре — 17040200111117600000509.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Котуя
Озёра Эвенкийского района